Михаил Харченко:
 Харченко, Михаил Михайлович (1923—1995) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Харченко, Михаил Семёнович (1918—1942) — Герой Советского Союза.